Jan Brouwer (beeldhouwer) (1950), kunstenaar
Jan Brouwer (voetbaltrainer) (1940), voetbaltrainer
Jan Brouwer (voetballer), voormalig voetballer van PEC
Jan Brouwer (voetballer, AGOVV), voormalig voetballer van AGOVV
Jan Brouwer (voetballer, 1940) (1940), voormalig voetballer van ZFC
Jan Brouwer (voetballer, 1961) (1961), voormalig voetballer van FC Groningen
Jan Brouwer (architect) (1916-1976), architect
Jan Brouwer (predikant) (1760-1838), doopsgezind predikant
Jan Brouwer (gedeputeerde) (1901-1973), lid Gedeputeerde Staten van Friesland
Jan Brouwer (directeur Shell) (1910-1983), directeur Shell en naamgever van de in 1997 opgerichte Stichting Jan Brouwer Fonds van de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen
Jan Brouwer (burgemeester) (*1899), NSB-burgemeester van onder andere Weesp
Jan Brouwer (1678-1701), Nederlands kunstenaar

Zie ook 
 Jan Jan Brouwer (1971), schaatser
 Luitzen Egbertus Jan Brouwer (1881-1966), wiskundige en filosoof
 Johan Brouwer (1898-1943), schrijver en verzetsman
 Jan Brouwers (1906-1980), politicus